

Persone 
 Alberto Beretta Anguissola – critico letterario e giornalista italiano
 Amilcare Anguissola – nobile, militare e politico italiano
 Anna Maria Anguissola – pittrice italiana
 Carlo Anguissola – politico italiano
 Caterina Anguissola – nobile italiana
 Elena Anguissola – pittrice italiana
 Europa Anguissola – pittrice italiana
 Gian Giacomo Anguissola – nobile italiano
 Giana Anguissola – scrittrice italiana
 Giovanni Anguissola – condottiero italiano
 Giovanni Battista Anguisciola o Anguissola – arcivescovo cattolico italiano
 Giovanni Battista Anguissola – nobile italiano, governatore di Benevento, deceduto nel 1644
 Giovanni d'Anguissola – giurista italiano
 Lucia Anguissola – pittrice italiana
 Luisa Anguissola-Scotti – nobildonna italiana, figlia di Ranuzio
 Ranuzio Anguissola Scotti – politico italiano
 Sofonisba Anguissola – pittrice italiana

Altro 
 Anguissola – famiglia aristocratica piacentina